Джо́рдан Роберт Фа́рмар (; род. 30 ноября 1986 года в Лос-Анджелесе, Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающий защитник. Был выбран в первом раунде под общим 26-м номером на драфте НБА 2006 года командой «Лос-Анджелес Лейкерс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Ссылки 
 Farmarlive.com Официальный сайт Джордана Фармара
 Статистика Джордана Фармара

Баскетболисты США
Игроки «УКЛА Брюинз» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Лос-Анджелес Ди-Фендерс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки БК «Дарюшшафака»
Игроки «Сакраменто Кингз»